Sebastián Bruno Fernández, calciatore uruguaiano
Sebastián Mauricio Fernández, calciatore uruguaiano
Sebastián Horacio Fernández, calciatore argentino
Sebastián Fernández Dueñas, ciclista spagnolo